Mătăcina ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

Mătăcina (Alba), Dorf im Kreis Alba
Mătăcina (Vrancea), Dorf im Kreis Vrancea